Hollywood Walk of Fame
Cannes Walk of Fame
Canada's Walk of Fame in Toronto
Walk of Fame Europe in Rotterdam
Walk of Fame in Utrecht
Walk of Fame (film), een Amerikaanse film uit 2015